Der Kanton Saint-Jean-Pied-de-Port war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Bayonne, im Département Pyrénées-Atlantiques und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Saint-Jean-Pied-de-Port. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2004 bis 2015 François Maïtia.

Der Kanton Saint-Jean-Pied-de-Port war 329,58 km² groß und hatte (2006) 6338 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 19 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 19 Gemeinden:

Saintjeanpieddeport
Aufgelöst 2015